(1802-1874)  -  generał-porucznik Armii Imperium Rosyjskiego, w latach 1855-1863 generał-gubernator generał-gubernatorstwa wileńskiego
 Władimir Nazimow (1872-1949)  - oficer rosyjski, uczestnik I wojny światowej i wojny domowej w Rosji, generał-major Sił Zbrojnych Południa Rosji